Аки́мовка (), село, 
Надеждинский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320684510. Население по переписи 2001 г. составляет 122 (51/71 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Акимовка находится на правом берегу реки Бритай у Бритайского водохранилища.

В 1-м км на север находится курган Могила-Майдан.

История 
 1850 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района